Кузнечиковая саванная овсянка () — вид певчих воробьиных птиц из семейства Passerellidae.

Описание 

Кузнечиковая саванная овсянка достигает длины от 10 до 14 см, размах крыльев составляет 17,5 см, а вес варьирует от 13,8 до 28,4 граммов, в среднем 17 грамм. У взрослых особей спина имеет окрас в виде прожилок коричневого, серого, чёрного и белого цветов. Грудь светло-коричневая, брюхо белое, хвост короткий и коричневый. Радужная оболочка беловатого цвета, область вокруг глаз бежевая. Клюв короткий, тёмный с верхней стороны, светлый с нижней. У молодых особей грудь и бока тёмно-коричневого оттенка. Пение птиц похоже на звуки, издаваемые кузнечиком.

Распространение 
Птицы данного вида обитают в открытых степях и прериях юга Канады, США, Мексики и Центральной Америки, также встречаются в Колумбии и Эквадоре. Осенью северные популяции мигрируют на юг США, в Мексику и на острова Карибского бассейна. Обратно с зимовки стаи птиц возвращаются в конце марта.

Образ жизни 
Саванные овсянки строят чашеобразные гнёзда на земле среди густой растительности. В рацион питания входят в основном насекомые и семена. Во время размножения птицы часто становятся жертвами буроголового коровьего трупиала, гнездового паразита, откладывающего свои яйца в гнёзда других маленьких певчих птиц.

Классификация 
Выделяют 12 подвидов:

Примечания

Ссылки 
 Grasshopper sparrow Species Account.
 Grasshopper sparrow - Ammodramus savannarum.

Passerellidae
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1789 году